Die 31. Bandy-Weltmeisterschaft wurde vom 23. Januar bis 30. Januar 2011 im russischen Kasan ausgetragen.

Spielmodus 
Die sechs Mannschaften in der A-Gruppe spielten in der Vorrunde jeweils einmal gegeneinander. Die vier erstplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für das Halbfinale. Der Sechste der A-Gruppe trug ein Relegationsspiel gegen den Ersten der B-Gruppe um den Klassenerhalt in der A-Gruppe.

A-Gruppe

Teilnehmer 
In der A-Gruppe spielten folgende sechs Mannschaften um den Weltmeisterschaftstitel:

Vorrunde

Spielergebnisse

Abschlusstabelle

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

Somit ist Russland Bandy-Weltmeister der Herren 2011.

B-Gruppe

Abschlusstabelle

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 4 

 Somit wurde Ungarn Vierter der B-Gruppe.

Spiel um Platz 2 

 Somit ist Kanada Zweiter der B-Gruppe.

Relegation 

 Somit spielen die Vereinigten Staaten auch 2012 in der A-Gruppe. Weißrussland verbleibt in der B-Gruppe.

Weblinks 
 worldbandy-2011.com, archivierte Website der Bandy-Weltmeisterschaft 2011 (englisch und russisch)

2011
Sportveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Kasan
Bandy (Russland)